PRPF19 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 504 амінокислот, а молекулярна маса — 55 181.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як процесінг мРНК, сплайсінг мРНК, пошкодження ДНК, репарація ДНК, убіквітинування білків. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, ліпідних краплях.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки